War Machine (wrestling) – tag team w profesjonalnym wrestlingu
 War Machine, wł. Jonathan Koppenhaver – amerykański zawodnik MMA
 War Machine – postać fikcyjna z komiksów Marvel Comics
 James „Rhodey” Rhodes / War Machine – postać fikcyjna z filmów franczyzy Filmowego Uniwersum Marvela na podstawie komiksowego odpowiednika
 War Machine – album Andrea True
 War Machine – utwór zespołu AC/DC
 Praises to the War Machine – album Warrela Dane’a